Венецианската лагуна () е залив в най-северозападната част на Венецианския залив в Адриатическо море, в който се намира прочутият град Венеция, Италия.

Именно от това название произхожда терминът лагуна (плитък залив със солена вода), навлязъл в много езици по света.

География 
Площта на лагуната съставлява около 550 км². Около 8 % от нея заема сушата, състояща се от острова на самата Венеция и множество малки острови. Други 11 % от територията заемат участъци дълбока вода и канали. Останалите 81 % представляват тинести наноси или солени блата.

Връзката на лагуната с морето се осъществява чрез 3 протока:
 Порто ди Лидо
 Порто ди Маламоко
 Порто ди Киоджия

В тези протоци са издигнати защитни заграждения, прекъсващи достъпа на вода в лагуната при силно вълнение. Лагуната е подложена на значителни изменения в равнището на водата, особено през зимата и пролетта, когато поради „висока вода“ (acqua alta) се наводнява голяма част от Венеция.

Острови 
В лагуната са разположени над 100 острова, сред които по-големите са следните:

Вижте също 
 Проект MOSE – за подводни съоръжения, които да се издигат и предпазват града от наводнения

Външни препратки 
 Информация за Венецианската лагуна 
 Венецианската лагуна – фоторепортаж

Лагуни
Обекти на световното наследство в Италия
Заливи в Адриатическо море
Заливи на Италия
Венеция (провинция)
лагуна